Þrymr – Gigante della mitologia norrena
Thrymr – Satellite naturale di Saturno